Belém (Palestina) — cidade natal de Jesus, na Cisjordânia

Brasil

Municípios
Belém (Pará) — capital e maior cidade do estado do Pará
Belém (Alagoas)
Belém (Paraíba)
Belém do Brejo do Cruz — no estado da Paraíba
Belém de Maria — no estado de Pernambuco
Belém do Piauí
Belém do São Francisco — no estado de Pernambuco

Outros usos
Belém (distrito de São Paulo)
Rio Belém — rio do Paraná, que corta a cidade de Curitiba
Arquidiocese de Belém do Pará

Portugal
Belém (Lisboa) — freguesia do concelho de Lisboa
Santa Maria de Belém —  subdivisão da freguesia de Belém
Palácio Nacional de Belém — residência oficial do Presidente da República
Giesteira — ou bairro de Belém, na Póvoa de Varzim

Outros países
Belém (Galileia) — moshav na Galileia (Israel)
Belén (Paraguai) — distrito do departamento de Concepción, Paraguai

Desambiguações de topônimos